Prophets of Rage steht für:

 Prophets of Rage, US-amerikanische Rockband
 Prophets of Rage (Album), Album der US-amerikanischen Band Prophets of Rage (2017)
 Prophets of Rage (deutsche Band), deutsche Hip-Hop-Band